Mikael Renberg, švedski hokejist, * 5. maj 1972, Piteå, Švedska.

Renberg je v švedski ligi igral za klube Piteå HC, Luleå HF in Skellefteå AIK, deset sezon pa tudi v ligi NHL za klube Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning, Phoenix Coyotes in Toronto Maple Leafs. Pri Flyersih sta z njim v napadu igrala Eric Lindros in John Leclair, skupaj so postali znani kot Legija pogube. V sezoni 2000/01 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Piteå HC
| Švedska liga
| 88/89
|
| 12
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 7
| 1
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 29
| 15
| 19
| 34
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 29
| 11
| 6
| 17
|
| 12
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 8
| 14
| 22
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 19
| 13
| 32
|
| 56
|
| 11
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 5
| 3
| 8
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 83
| 38
| 44
| 82
| +8
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 10
| 9
| 4
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 26
| 31
| 57
| +20
| 20
|
| 15
| 6
| 7
| 13
| +5
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 51
| 23
| 20
| 43
| +8
| 45
|
| 11
| 3
| 6
| 9
| +1
| 14
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 22
| 37
| 59
| +36
| 65
|
| 18
| 5
| 6
| 11
| +1
| 4
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 97/98
|
| 68
| 16
| 22
| 38
| -37
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 20
| 4
| 8
| 12
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 46
| 11
| 15
| 26
| +7
| 14
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 99/00
|
| 62
| 8
| 21
| 29
| -1
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| 0
| 2
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 22
| 32
| 54
| +8
| 36
|
| 11
| 6
| 5
| 11
| +7
| 35
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 71
| 14
| 38
| 52
| +11
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 67
| 14
| 21
| 35
| +5
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 59
| 12
| 13
| 25
| -1
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 5
| 11
| -7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 44
| 15
| 19
| 34
| +7
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 10
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 48
| 18
| 32
| 50
| +7
| 34
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| 0
| 0
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 41
| 13
| 20
| 33
| -4
| 30
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 21
| 3
| 3
| 6
| -2
| 16
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1100
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" | 463
| bgcolor="#7FFF00" | 829
| bgcolor="#7FFF00" | +82
| bgcolor="#7FFF00" | 706
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 89
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Skellefteå AIK